Fernando Poo o Fernão do Pó, navegant i explorador portuguès de les costes d'Àfrica occidental
 Fernando Poo o Bioko, illa al Golf de Guinea, pertanyent a Guinea Equatorial
 Província de Fernando Poo, colònia constitutiva dels Territoris Espanyols del Golf de Guinea (Guinea Espanyola), província espanyola d'Àfrica fins a 1968.